Белнап има више значења:
 Округ Белнап (Њу Хемпшир)
 Белнап (Монтана)
 Белнап (Илиноис)